Gnauck ist ein Familienname, der insbesondere in der Oberlausitz weit verbreitet ist.

Namensträger:
 Elisabeth Gnauck-Kühne (1850–1917), deutsche Programmatikerin der Frauenbewegung
 Gerhard Gnauck (* 1964), deutscher Journalist und Historiker
 Günter Gnauck (1931–2004), deutscher Grafiker, Kalligraf und Hochschullehrer
 Gustav Gnauck (1866–1951), deutscher Komponist und Gründer eines Notenverlags
 Hannes Gnauck (* 1991), deutscher Politiker (AfD), MdB
 Jürgen Gnauck (* 1958), deutscher Politiker
 Maxi Gnauck (* 1964), deutsche Kunstturnerin
 Reinhard Gnauck (* 1935), deutscher Mediziner und Politiker